What Goes On ( sinngemäß für: Was geht ab) ist ein Lied der britischen Band The Beatles, das 1965 auf ihrem sechsten Studioalbum Rubber Soul veröffentlicht wurde. Komponiert wurde es von John Lennon, Paul McCartney und Ringo Starr und unter der Autorenangabe Lennon/McCartney/Starkey veröffentlicht.

Hintergrund 
What Goes On basiert auf den musikalischen Ideen von John Lennon und gehört zu den ersten Liedern, die er geschrieben hatte. Ursprünglich wollten die Beatles am 5. März 1963 What Goes On aufnehmen, waren aber zeitlich eingeschränkt, sodass sie nur die Lieder From Me to You, Thank You Girl und One After 909 aufnehmen konnten.

Während der Aufnahmen zu Rubber Soul stand What Goes On erneut zur Disposition mit dem Ziel es Ringo Starr für seinen Albumgesangspart zu überlassen. Es ist das einzige Lied der Beatles, das das Autorenteam Lennon/McCartney/Starkey ausweist, wobei Ringo Starr wohl nur Teile des Textes beigetragen hat. Musikalisch beinhaltet What Goes On Elemente der Country & Western-Musik.

What Goes On wurde nicht in das Liverepertoire der Gruppe im Jahr 1965 aufgenommen.

Aufnahme 
What Goes On wurde am 4. November 1965 in den Londoner Abbey Road Studios (Studio 2) mit dem Produzenten George Martin aufgenommen. Norman Smith war der Toningenieur der Aufnahmen. Die Band nahm einen Take auf, wobei aber noch weitere Gesangs-Overdubs eingespielt wurden. In der viereinhalbstündigen Aufnahmesession zwischen 23 und 3:30 Uhr wurde noch das Instrumentallied 12-Bar Original eingespielt.

Die Abmischungen des Liedes erfolgten am 9. November 1965 in Mono und in Stereo. Die Monoversion enthält am Ende des Liedes weniger Gitarrenspiel als die Stereoversion.

Besetzung:
 John Lennon: Rhythmusgitarre, Hintergrundgesang
 Paul McCartney: Bass, Hintergrundgesang
 George Harrison: Leadgitarre
 Ringo Starr: Schlagzeug, Gesang

Am 26. Februar 1987 erfolgte die Erstveröffentlichung des Albums Rubber Soul als CD in Europa (USA: 21. Juli 1987), in einer von George Martin im Jahr 1986 hergestellten digitalen neuen Stereoabmischung.

Veröffentlichung 
Am 7. Dezember 1965 erschien in Deutschland das zehnte Beatles-Album Rubber Soul, auf dem What Goes On enthalten ist. In Großbritannien wurde das Album schon am 3. Dezember 1965 veröffentlicht, dort war es das sechste Beatles-Album.
In den USA wurde am 21. Februar und in Deutschland am 3. März 1966 die Single Nowhere Man / What Goes On veröffentlicht, die B-Seite platzierte sich in den USA separat auf Platz 81.
In den USA wurde What Goes On auf dem dortigen zwölften Album Yesterday and Today am 20. Juni 1966 veröffentlicht.

Coverversionen (Auswahl) 
 The Nitty Gritty Dirt Band – Uncle Charlie & His Dog Teddy
 Charles River Valley Boys – Beatle Country
 Sufjan Stevens – This Bird Has Flown: A 40th Anniversary Tribute To The Beatles' Rubber Soul

Literatur 
 Ian MacDonald: Revolution in the Head. ISBN 978-0-09-952679-7. S. 176
 Mark Lewisohn: The Complete Beatles Recording Sessions: The Official Story of the Abbey Road Years. ISBN 0-600-61207-4. S. 67, 68

Weblinks 
 What Goes On auf www.beatlesbible.com

Einzelnachweise 

Lied 1965
The-Beatles-Lied
Lied von John Lennon
Lied von Paul McCartney
Popsong
Lied von Ringo Starr